Василий Андреевич Жаров (10 сентября 1926 — 5 ноября 2018) — бригадир судовых сборщиков Хабаровского судостроительного завода имени С. М. Кирова, Герой Социалистического Труда (1971). Почётный гражданин города Хабаровска.

Биография 
Родился 10 сентября 1926 года в селе Титовка Егреевского района Алтайского края. В 1937 году с семьёй переехал в Хабаровск.

Окончил неполную среднюю школу и ремесленное училище связи, с 1942 г. работал в Хабаровском линейно-техническом узле связи сменным линейным монтером. С ноября 1943 года служил в Амурской военной флотилии, участвовал в войне с Японией, в 1948—1950 гг. на Тихоокеанском флоте в г. Советская гавань.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, «За победу над Японией», Жукова.

С 1950 г. после демобилизации работал на судостроительном заводе имени С. М. Кирова учеником судосборщика и  судосборщиком, а затем с 1954 по 1981 год бригадиром бригады судовых сборщиков.

За достижение высокой выработки в 1966 году награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1971 году по итогам очередной пятилетки присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1981 году с наступлением пенсионного возраста перешёл работать инструктором производственного обучения в базовое заводское СПТУ № 3. С 1992 года — на заслуженном отдыхе.

Умер в Хабаровске 5 ноября 2018 года.

10 сентября 2021 года в Хабаровске, на здании бывшего профессионального училища № 3 по улице Руднева, 45, открыли мемориальную доску Василию Жарову

Примечания

Ссылки 
 
 Почётный гражданин Хабаровска Василий Жаров ушёл из жизни на 93-м году 
 Жаров Василий Андреевич — Дальневосточная государственная научная библиотека 

Участники советско-японской войны (СССР)
Почётные граждане Хабаровска